Dylan (álbum de 1973)
Dylan (linguagem de programação)
Dylan (personagem de Modern Family)

Desambiguação